WLS steht für:
 Powiat Łosicki, in der Woiwodschaft Masowien, Polen (Kfz-Kennzeichen)
 Wales, FIDE-Code
 Flughafen Wallis Hihifo, internationaler Flughafen der Wallis-Inseln, französisches Übersee-Territorium Wallis und Futuna (IATA-Code)
 Wärmeleitfähigkeitsstufe, Maß diverser europäischer Normen
 Weighted Least Squares, Gewichtete Kleinste Quadrate,  in der Regressionsanalyse ein Schätzverfahren, siehe Kleinste-Quadrate-Schätzer #Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Modelle
 West-Synagoge (London)
 World Life Saving, eine bis 1984 existierende internationale Rettungsschwimmer-Dachorganisation

wls steht für:
 Wallisianische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung